Saint-Florentin (Indre), municipi al departament de l'Indre (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Florentin (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cantó de Saint-Florentin, cantó al districte d'Auxerre (departament del Yonne, regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Rouvray-Saint-Florentin, municipi al departament de l'Eure i Loire (regió de Centre – Vall del Loira, França)